

Persone 
Antonio Poma (1910-1985), arcivescovo italiano
Carlo Poma (1823-1852), patriota italiano, uno dei Martiri di Belfiore
Celeste Poma (1991), pallavolista italiana
Cesare Poma (1862-1932), diplomatico, numismatico e storico italiano
Felipe Guaman Poma de Ayala (1550 circa – dopo il 1615), conosciuto anche come Guaman Poma, cronista nativo statunitense 
Rosario Poma (1925-2006), giornalista italiano
Silvio Poma (1840-1932), pittore italiano
Vittorio Poma (1952), politico italiano

Altro
Baroni Poma di San Saverio
Villa Poma
Delitto di via Poma
Il delitto di Via Poma
Lago Poma
Poma – azienda francese che produce sistemi di trasporto a fune